Francisco Gárate puede hacer referencia a:
Francisco Gárate, religioso español
Francisco Gárate, político peruano.